Гнойник:
 Гнойник — абсцесс;
 Гнойник — гмина в Польше;
 Гнойник — деревня в Польше.